El Torito pode referir-se a:

 El Torito (padrão de CD-ROM): uma extensão do padrão ISO 9660.
 El Torito (rede): uma rede de restaurantes estadunidenses de culinária mexicana.

Desambiguação